Il torneo maschile di Curling alle Olimpiadi invernali 2022 si è disputato al Centro acquatico nazionale di Pechino, dal 9 al 19 febbraio 2022. La squadra svedese, per la prima volta, si è aggiudicata la medaglia d'oro in questa competizione.

Squadre partecipanti

Fase a gironi

Classifica
Le prime quattro squadre si qualificano alle semifinali.

Risultati

Sessione 1
Mercoledì, 9 Febbraio, 20:05

Sessione 2
Giovedì, 10 Febbraio, 14:05

Sessione 3
Venerdì, 11 Febbraio, 9:05

Sessione 4
Venerdì, 11 Febbraio, 20:05

Sessione 5
Sabato, 12 Febbraio, 14:05

Sessione 6
Domenica, 13 Febbraio, 9:05

Sessione 7
Domenica, 13 Febbraio, 20:05

Sessione 8
Lunedì, 14 Febbraio, 14:05

Sessione 9
Martedì, 15 Febbraio, 9:05

Sessione 10
Martedì, 15 Febbraio, 2O:05

Sessione 11
Mercoledì, 16 Febbraio, 14:05

Sessione 12
Giovedì, 17 Febbraio, 9:05

Fase finale

Semifinali
Giovedì, 17 Febbraio, 14:05

Finale 3º posto
Venerdì, 18 Febbraio, 14:05

Finale
Sabato, 19 Febbraio, 14:05

Classifica finale

M